La Recopa de Europa 1972-73 fue la decimotercera edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 32 clubes representantes de sus respectivas federaciones. El Glasgow Rangers, vigente campeón no defendió el título a causa de la sanción impuesta por la UEFA como consecuencia de los disturbios provocados por sus aficionados en la final de la anterior edición.

La final, disputada a partido único, enfrentó al AC Milan con el Leeds United en el Kaftanzoglio Stadium, en Salónica, donde venció el conjunto lombardo por 1-0. Los rossoneri consiguieron así su segunda Recopa, y su entrenador, Nereo Rocco se convertía en el primer técnico en ganar dos Recopas, a la par que su equipo.

En abril de 2009, la plataforma Yorkshire&Humber, decía tener pruebas de que el partido de la final fue amañado. Pruebas que la UEFA consideró insuficientes.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Final

Véase también 
 Recopa de Europa

Referencias 

Recopa de Europa
Fútbol en 1972
Fútbol en 1973